LEGO Castle é um tema dos brinquedos LEGO. Lançado em 1978, era originalmente centrado no universo medieval, com castelos, cavaleiros e outros personagens. Posteriormente incorporpou elementos de fantasia populares, como feiticeiros e dragões, mantendo-se até aos nossos dias.

Constitui um dos três temas clássicos da LEGO, juntamente com o LEGO City e o LEGO Space. Os primeiros conjuntos foram lançados dentro da linha LEGOLAND até 1991, quando a empresa optou por mudar e lançou o LEGO System em 1992, descontinuado após 1999. Em termos de longevidade, ocupa o segundo lugar no universo LEGO, logo após o tema LEGO Town.

O primeiro castelo LEGO entretanto, o chamado "0 Castle" ou "Weetabix Castle", havia sido lançado em 1970, um conjunto promocional dos cereais Weetabix na Grã-Bretanha.

Castle (1978–1983) 
Castle foi o primeiro tema LEGO Castle e, como o LEGO Space, tornou-se um dos mais populares. O conjunto 375, popularmente referido como "Yellow Castle" (em língua portuguesa, "Castelo Amarelo") é um dos mais populares deste período entre os colecionadores.

Black Falcons (1984–1992) 
Em 1984, foram lançados novos conjuntos com detalhes mais realistas nos castelos, cavaleiros e demais figuras, e nas cores (cinzento, ao invés de cores como amarelo nos castelos), retratando com mais precisão o período histórico medieval. Os conjuntos então lançados também introduziram uma variedade de peças e armas, como por exemplo uma peça "cavalo" (na cor branca ou preta), selins (com um clip lateral para segurar uma espada ou uma lança), capacetes redesenhados com viseiras fechadas, plumas e penachos (em três tipos e cinco cores: vermelho, azul, amarelo, branco e preto), bandeiras ondulantes, arcos e flechas, e outros. Muitas dessas peças passaram a ser incluídas nos conjuntos lançados a partir de então.

Os personagens Black Falcons, juntamente com os Crusaders, foram introduzidos nesse ano (1984) com o primeiro castelo dos Black Falcons. Do mesmo modo que o bem-sucedido lançamento do "Yellow Castle", este novo conjunto trazia peças dobradiças especiais que permitiam a abertura e a visão do interior do castelo. No mesmo ano foram lançados outros conjuntos Black Falcons como o Jousting Knights e o Catapult.

Em 1986, um novo castelo Black Falcons foi lançado: a Black Falcon's Fortress. As dimensões e a estrutura geral eram semelhantes ao anterior e incluiam o mesmo tipo de minifigs (incluindo dois cavaleiros montados). A principal diferença era que o conjunto trazia duas torres defensivas na fachada principal, com peças mais arrendondadas (octogonais) para os vértices, e no fundo, uma pequena estrutura coberta, com uma parede amarela em estilo Tudor, que o tornou singular. Também foi o único a trazer uma bandeira azul para os Black Falcons.

Os Black Falcons apareceram em outros conjuntos ao final da década de 1980 e início da década de 1990, como por exemplo em Battering Ram, Castle Mini Figures, e Knight's Stronghold. O último conjunto a incluir os Black Falcons foi a Sea Serpent - embora este conjunto tenha integrado o sub-tema Black Knights, compreendendo um espadachim e um arqueiro Black Falcon. A partir de então, a linha Black Falcons foi descontinuada até que, em 2002, por solicitações dos aficcionados, a empresa relançou o conjunto Black Falcon's Fortress renumerado (#10039) com o rótulo "Lego Legend". Este conjunto era em tudo idêntico ao lançado em 1986, mas as selas dos cavalor traziam dois clipes ao invés de apenas um, e o ornamento nos escudos e peitorais das minifigs era ligeiramente diferente.

Crusaders (1984–1992) 
O lançamento do sub-tema Crusaders ocorreu em 1984 com o conjunto King's Castle, um dos maiores do tema LEGO Castle. Como símbolo, apresentava escudos com um leão em pé, nas cores azul, amarelo e vermelho. Com uma arquitetura incomum, incluía  doze cavaleiros e quatro cavalos. As suas muralhas podiam ser abertas para permitir se brincar no seu interior. Lançado no mesmo ano que os Black Falcons, podem ser considerados como os seus rivais. Ao longo dos anos, os Crusaders foram incluídos em diversos conjuntos, juntamente com os Black Falcons, os homens da floresta, e os Black Knights, como por exemplo no conjunto  Guarded Inn (1986), o Castle Mini Figures (1988), e o Knights' Challenge (1979), sucedido uma década mais tarde pelo Knights' Tournament (1989. Outro conjunto incomum foi o Armor Shop (1986), que trouxe a rara espada curta negra e uma bandeira Crusader.

O último castelo Crusader a ser lançado foi a King's Mountain Fortress em 1990. Este foi um dos primeiros conjuntos a apresentar a recém-criada viseira do elmo dos cavaleiros e peças de armadura. Bestas e um fantasma que brilha no escuro também foram peças então introduzidas. Esse também foi o primeiro castelo a ser construído em uma "baseplate" elevada. Dois elementos exclusivos neste conjunto eram a única rainha Crusader e um pássaro de cor preta. Um conjunto menor, King's Catapult, foi o único a ser lançado em 1991. Finalmente, o último a ser lançado foi o  Treasure Cart em 1992, também um pequeno conjunto que incluía um rei puxando um baú de tesouro numa carroça. Após isso, o sub-tema foi descontinuado.

Em 2001, a empresa relançou o popular Guarded Inn renumerado como (#10000) sob o título "LEGO Legend", a pedido dos aficcionados. O conjunto apresentava dois cavaleiros Crusaders, um cavaleiro Black Falcon a cavalo, e um guardião em seu posto. este conjunto foi o único a incluir paredes vermelhas em estilo Tudor. Quando do relançamento a sela do cavalo apresentava dois clipes ao invés de apenas um. Desde 1984, o tema LEGO Castle apresentava selas de cavalos com apenas um clipe (exceto as de cavalos de tração) em um dos lados, até que em 1992 passaram a apresentar dois clipes.

Forestmen (1987–1990) 
O sub-tema Forestmen foi lançado em 1987, com o conjunto Camouflaged Outpost. Este era um esconderijo, que trazia uma grande árvore adjacente a uma caverna onde os personagens habitavam. O interior do conjunto podia ser aberto, permitindo a visão do interior e brincar nele. O conjunto incluía seis minifigs dos Forestmen, o maior número destes em um simples conjunto. Como novidade, foi um dos primeiros conjutos a trazer um cavalo na cor castanha. Em 1988 foi lançado o conjunto Forestmen's Hideout, um pequeno esconderijo na árvore, que abrigava dois Forestmen. No ano seguinte (1989) foi lançado o conjunto Forestmen's River Fortress, o maior do sub-tema. Este esconderijo era um castelo abandonado recoberto por árvores, lianas e folhas, envolvido por um fosso. Como personagens incluía cinco Forestmen e um Crusader remando uma jangada. Em 1990, foi lançado o último conjunto de esconderijo Forestmen, o Forestmen's Crossing. Este possuía uma baseplate única com um pequeno curso de água impresso com pontos brancos impressos nos pinos ("studs") assinalando onde encaixar as peças. O conjunto apresentava uma antiga torre e uma grande árvore que eram ligadas por uma ponte de corda sobre o curso d'água. Este foi o único conjunto a trazer um personagem Forestmen feminino. Algumas minifigs Forestmen foram incluídas em outros conjuntos LEGO Castle, tal como em Castle Mini Figures. Após 1990 o sub-tema foi descontinuado, para ser retomado em 1996 sob um novo nome, Dark Forest.

Black Knights (1988–1994) 
O primeiro conjunto Black Knights a ser lançado foi o Black Monarch's Castle em 1988, assinalando o início do sub-tema. O castelo negro, de grandes dimensões, era defendido por doze cavaleiros, quatro deles montados a cavalo. Este foi um dos primeiros conjuntos a incluir a peça de armadura de cavalo. Foi aqui que surgiram os escudos triangulares com o dragão, representando as armas dos Black Knights. Outra característica do castelo era a possibilidade de sua abertura, graças a uma dobradiça especial, permitindo brincar no seu interior. Em 1989 três Black Nights foram lançados no Knights' Challenge. Em 1990 mais dois conjuntos foram lançados: o Knights Stronghold uma porta de uma cidade que trazia cinco cavaleiros, juntamente com uma grande catapulta; e o Black Monarch's Ghost, que incluía um cavaleiro solitário armoriado e um fantasma que brilhava no escuro. Estes dois conjuntos foram dos últimos do tema LEGO Castle a trazer a bandeira "Legoland". Os dois conjuntos de castelo lançados em 1990 foram relançados em 1992 sob a marca LEGO System em suas caixas, mas os manuais de instruções dos jogos, ainda traziam a bandeira "Legoland". As únicas alterações registradas foram as das selas dos cavalos, de um para dois clipes nesse ano.

Em 1992, foi lançado o conjunto Black Knights Castle, originalmente denominado "Dungeon Master's Castle" até 1994, quando o nome foi alterado. O castelo foi montado sobre uma "baseplate". Este conjunto em particular é considerado por AFOLs como um dos melhores Black Knights lançados, com dez cavaleiros, um prisioneiro Wolfpack renegado, e um fantasma que brilha no escuro. Como o "Black Monarch's Castle", ele incluía uma armadura para o cavalo. Mas as diferenças que trazia eram que dois dos quatro cavaleiros tinham elmos com viseiras, peças de armadura e novas plumas de dragão, disponíveis em quatro diferentes cores (assim como as plumas de pena). O escudo oval com um dragão vermelho e azul impresso, também foi uma das novas peças introduzidas. O antigo escudo triangular com dragão ainda foi usado no conjunto. Este conjunto foi o primeiro castelo importante a ter minifigs com rostos com barba e bigode em vez dos rostos simples, sorridentes.

Outros dois principais conjuntos de Black Knights foram lançados no mesmo ano, como o "Black Knights Castle", em 1992. Eles eram o Sea Serpent (o maior barco de LEGO Castle lançado na década de 1990 mas também o último conjunto a incluir figuras Black Falcon) e o .lugnet.com/set/6009 Black Knight, um pequeno conjunto que incluía um único cavaleiro com armadura completa, juntamente com os acessórios.

O sub-tema Black Knights continuou até 1994, quando foi substituído pelo Royal Knights em 1995. Um dos últimos conjuntos Black Knights lançados foi a King's Catapult, em 1993, um miniconjunto que incluía um cavaleiro que manejava uma pequena catapulta. Foi relançado em 1998.

Wolfpack Renegades (1992–1993) 
Os Wolfpack Renegades eram um grupo de foras-da-lei no universo LEGO Castle. Foram produzidos apenas três conjuntos, tornando-o e à Dark Forest, os menores sub-temas. O seu principal esconderijo foi a 6075 Wolfpack Tower.

Dragon Masters (1993–1995) 
O sub-tema Dragon Masters foi lançado em Agosto de 1993. Majisto, o Feiticeiro, sua varinha mágica que brilha no escuro, e dragões, foram introduzidos no tema LEGO Castelo, constituindo-se em um sub-tema de magia e fantasia. Este poderoso feiticeiro controlava o aterrorizante fogo expelido pelos dragões que podiam voar com suas asas vermelhas. Os dragões verdes eram outros elementos novos no tema. Majisto também comandava o seu próprio exército de cavaleiros Dragon Masters. Este cavaleiros apresentavam rostos redesenhados.

O maior conjunto Dragon Masters foi a Fire Breathing Fortress. Outros conjuntos expressivos foram a Majisto's Magical Workshop e o Dark Dragon's Den. O número total de dragões incluídos nos conjuntos Dragon Masters foi de apenas três.

Na Europa e na Ásia, em 1993, foram lançados ao todo sete conjuntos Dragon Masters. Na América do Norte apenas quatro conjuntos foram lançados naquele ano. Os restantes conjuntos, Magic Shop, Dragon Defender e Medieval Knights apenas foram lançados no ano seguinte. Uma possível razão para essa demora foi porque, em 1994, não estavam previstos lançamentos de novos castelos. Desse modo, foi decidido que esses conjuntos poderiam preencher a lacuna. Outros pequenos conjuntos Dragon Masters foram lançados em 1994, tais como a Majisto's Tower e a Dragon Master Chariot mas constituíam-se apenas em mini-castelos. O último conjunto Dragon Masters foi a Wizard's Cart que trazia Majisto carregando a sua varinha mágica favorita, viajando com uma carroça carregada com um baú de tesouro, lançado em 1995. Este marcou o fim do reinado Dragon Masters, embora os seus conjuntos tenham inspirado outros que também trariam temas ligados à magia e à fantasia, tais como o Fright Knights.

Royal Knights (1995–1996) 
O sub-tema Royal Knights foi o primeiro tema LEGO Castle a trazer minifigs de esqueletos, a começar com o primeiro conjunto que o lançou, o 6036 Skeleton Surprise. O seu líder era o Royal King. O seu maior conjunto foi o 6090 Royal Knight's Castle.

Dark Forest (1996) 
O sub-tema Dark Forest compete com o Wolfpack Renegades como o menor sub-tema LEGO Castle. Constitui-se numa sequência do Forestmen, mas é considerado inferior ao sub-tema original. O seu maior conjunto foi a 6079 Dark Forest Fortress

Fright Knights (1997–1998) 
Os Fright Knights eram uma facção de soldados que não era governada por um rei, mas sim por Basil, o Bat Lord. Os conjuntos Fright Knights Lego mergulharam mais fundo no universo da fantasia, trazendo dragões com asas de cor de fogo, armadilhas, assustadoras, castelos pretos e vermelhos, bolas de cristal e Willa a bruxa, uma feiticeira negra que se constituía no verdadeiro poder por detrás da figura de Basil. O seu quartel-general era o 6097 Night Lord's Castle.

Ninja (1998-2000) 
O sub-tema Ninja, lançado em 2008, levou o tema LEGO Castle até ao Japão medieval, onde a graciosa arquitetura oriental serviu de cenário para a eterna luta entre duas facções de ousadia e de maestria em artes marciais. O Shogun Gai-Dan e seu aliado Ito, o ninja cinza, defendem um tesouro de rubis místicos da cobiça do malvado Kendo e seu bando de ladrões, que, ao lado do ninja negro Bonsai, não se deterão por nada para possuir o antigo tesouro.

Knights' Kingdom (2000) 
O sub-tema Knights' Kingdom é centrado no conflito envolvendo os Lions, liderados pelo rei Leo, e os Bulls, liderados pelo fora-da-lei Cedric The Bull. Este sub-tema teve muitos pequenos conjuntos com minifigs, e foi o primeiro tema LEGO Castle a trazer duas personagens femininas, a rainha Leonora e a Princesa Storm. Os escudos dos Lion eram inspirados nos dos Royal Knights. O castelo dos Lions foi 6098 King Leo's Castle, ao passo que os Bulls não tinham um castelo. Os personagens, armas, o castelo e outros itens fizeram uma aparição especial em LEGO Island 2: The Brickster's Revenge, onde eventualmente os Bulls tinham o seu próprio castelo.

{| class="wikitable"
|-
! Referência
! Nome
! Ano
! Minifigs
! Notas
|-
| '4801/4811/1287
| Defense Archer
| 
| Richard the Strong
|
|-
| 4806
| Axe Cart
| 
| Weezil
| 
|-
| 4807/1288
| Fire Attack
| 
| Cedric the Bull
| 
|-
| 4816
| Knight's Catapult
| 
| Richard the Strong, Princess Storm
|
|-
| 4817
| Dungeon
| 
| Lion Knight, Skeleton
| 
|-
| 4818
| Dragon Rider
| 
| Cedric the Bull, Dragão
| 
|-
| 4819
| Rebel Chariot
| 
| Gilbert the Bad, Weezil, Cavalo
| 
|-
| 6026
| King Leo
| 
| King Leo, Richard the Strong, Cavalo
| 
|-
| 6032
| Catapult Crusher
| 
| Gilbert the Bad
| 
|-
| 6091/6098
| King Leo's Castle
| 
| King Leo, Queen Leonora, Princess Storm, Richard the Strong, Lion Knight, Skeleton, Cedric the Bull, Gilbert the Bad, Weezil, Cavalo
| 
|-
| 6094
| Guarded Treasury
| 
| Richard the Strong, Gilbert the Bad
| 
|-
| 6095
| Royal Joust
| 
| King Leo, Richard the Strong, Cedric the Bull, 2 Cavalos
| 
|-
| 6096
| Bull's Attack
| 
| Lion Knight, Cedric the Bull, Gilbert the Bad, Weezil, Cavalo
| 
|-
| 1286
| Knights' Kingdom Cart
| 
| King Leo
| 
|-
| 1289
| Knights' Kingdom Catapult
| 
| Cedric the Bull
| 
|-
| 10176
| King's Castle
| 
| King Leo, Knights, Guard, Ghost, Cavalo, Cão
| 
|}

 Knights' Kingdom II (2004–2006) 
O sub-tema Knights' Kingdom II, voltado para a faixa etária dos seis aos doze anos de idade, foi anunciado oficialmente em novembro de 2003 na versão britânica da LEGO Magazine. Na Primavera de 2004, as figuras de ação foram lançadas na Europa, e meses depois, no mercado da América do Norte. Ambos os continentes obtiveram os conjuntos de brincar no Verão. O sub-tema narra as lendas do Reino de Morcia, um mundo de fantasia, e as aventuras que ocorrem dentro dele. Os personagens principais são os cavaleiros das facções opostas. É uma versão melhorada do sub-tema anterior Knights' Kingdom, apresentando figuras de ação maiores como personagens, assim como minifigs mais coloridas do que os conjuntos tradicionais. Embora oficialmente intitulado Knights' Kingdom nas suas embalagens, é popularmente conhecido como Knights' Kingdom II'', a fim de diferenciá-lo do tema original, que contava apenas com mini-figuras LEGO e caracterizado por diferentes personagens (cavaleiros, rei, e demais personagens). Também foi lançado um jogo de cartas e uma série de livros. 10176 King's Castle é parte desta linha, mas não está na história oficial.

Com o surgimento de um novo sub-tema - Castle -, em 2007, a linha foi descontinuada.

Outros sub-temas 
 Castle (2007–atual)

Ver também 
 Colossal Castle Contest

Ligações externas 
  Knights Kingdom em Lego.com
  Castle em Lego.com

Temas de Lego